Moćevići est un toponyme qui peut désigner :
 Moćevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Moćevići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.